Кин Холбрук Кёртис(15 февраля 1923 года, Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США — 13 октября 2002 года, Баунтифул, штат Юта, США) — американский театральный деятель, актёр театра и кино, помощник режиссёра, обладатель премии «Тони» за лучшую мужскую роль второго плана.

Биография 
Родился 15 февраля 1923 года в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, в семье учительницы Полли Франселлы и железнодорожного служащего Айры Чарльза Кёртиса.Окончил Университет Юты со степенями бакалавра и магистра. Во время учёбы играл в студенческом театре. Три года служил на флоте.

В 1948 году дебютировал в кино, снявшись в фильме Орсона Уэллса «Макбет» в роли Леннокса, однако впоследствии его долгое время не приглашали в кинематограф. С 1970 и до 1998 года снимался во многих фильмах и телесериалах, озвучивал мультфильмы. В 1949—1961 годах также работал помощником режиссёра.

В 1965 году начал театральную карьеру. В 1971 году был удостоен премии «премии «Тони»» за лучшую мужскую роль второго плана в мюзикле «Ротшильды».

Скончался 13 октября 2002 года от Болезни Альцгеймера в доме престарелых в Баунтифул, штат Юта, США. Похоронен на Мемориальном Кладбище Баунтифула.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от болезни Альцгеймера
Лауреаты премии «Тони»